Itaberaba (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Itaberaba (gemeente), een gemeente in deze microregio